Hermodoros bzw. latinisiert Hermodorus ist der Name folgender Personen:

 Hermodoros von Syrakus (4. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Philosoph
 Hermodoros von Salamis (2. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Architekt